Die Association Typographique Internationale (ATypI) ist eine internationale typografische Gesellschaft mit Sitz in West New York, New Jersey.

Geschichte 
Die Non-Profit-Organisation wurde 1957 ursprünglich von Schriftherstellern (Schriftgießerei) mit dem Ziel gegründet, ein jährliches Haupttreffen zu veranstalten und der typografischen Gemeinschaft als Netzwerk zu dienen. Kultur, Tradition und Geschichte von Schrift und Typografie sollen bewahrt werden.

In den 1980er und 90er Jahren stießen unabhängige Schriftgestalter und Typografen zur Gesellschaft hinzu. Heute setzt sich die ATypI aus Mitgliedern der typografischen Gemeinschaft zusammen, insbesondere Schriftgestalter, Vertreter der Foundries, Grafikdesigner und Typografen aus 40 Nationen.

Die jährliche Konferenz wird jedes Jahr in einer anderen Stadt abgehalten, die üblicherweise eine typografische Bedeutung besitzt. Organisiert wird die Veranstaltung jeweils mit Unterstützung lokaler Mitglieder und Institutionen. Die Konferenzen fanden unter anderem in Reykjavík (2011), Dublin (2010), Mexiko-Stadt (2009), St. Petersburg (2008) und Brighton (2007), frühere Veranstaltungen in Paris (1989, 1974, 1967, 1960, 1959), San Francisco (1994), Berlin (1983) und Lausanne (1957) statt.

Alle vier oder fünf Jahre verleiht die ATypI den Prix Charles Peignot for Excellence in Type Design an einen Schriftgestalter, der jünger als 35 Jahre ist und einen herausragenden Beitrag für die Schriftgestaltung geleistet hat. Die bisherigen Preisträger waren Claude Mediavilla (1982), Jovica Veljović (1985), Petr van Blokland (1988), Robert Slimbach (1991), Carol Twombly (1994), Jean François Porchez (1998), Jonathan Hoefler (2002), Christian Schwartz (2007), Alexandra Korolkova (2013) und David Jonathan Ross (2018).

Ihr gewählter Vorstand und ihre Mitglieder sind weltweit verteilt und organisiert. Sowohl die Organisation als auch die Konferenzen finden hauptsächlich in englischer Sprache statt.

Konferenzen

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Typografische Organisation
Internationale Organisation
Gegründet 1957
Organisation (Hudson County)
West New York
Non-Profit-Organisation